Paulusabdij (Utrecht), een voormalig klooster in Utrecht
Sint-Paulusabdij, een voormalig klooster in Oosterhout